Референдумы в Швейцарии проходили 21 марта, 16 мая и 31 октября 1920 года. В марте проходили референдумы по федеральному закону о регулировании контрактов по трудоустройству, по запрету создания заведений с азартными играми и, одновременно, антипредложение на запрет таких заведений. В мае прошёл референдум о членстве Швейцарии в Лиге Наций, в создании которой Швейцария участвовала как страна-основательница. Последний референдум в октябре был посвящён федеральному закону о рабочем времени на железной дороге и других видах транспорта. Из 5 референдумов были одобрены членство в Лиге Наций, запрет на игровые заведения и федеральный закон о рабочем времени.

Избирательная система 
Референдум о членстве в Лиге Наций был обязательным и требовал двойного большинства для одобрения, так же как и оба референдума о игровых заведениях, которые являлись гражданскими инициативами. Референдумы по федеральным законам о регулировании контрактов и о рабочем времени были факультативным и требовали для одобрения лишь большинство голосов избирателей.

Результаты

Федеральный закон о регулировании трудовых контрактов

Запрет на создание игровых заведений

Встречный референдум о создании игровых заведений

Членство в Лиге Наций

Федеральный закон о рабочем времени

Примечания 

Швейцария
1920 год в Швейцарии
1920